El temple consiste en calentar el acero ala temperatura adecuada para transformar todo el acero en auténtidad.
 Para después enfriarlo con tal repidez que toda la masa se trasforme en mantesita

Metalurgia
 Templado, proceso metalúrgico;
 Templado del acero, tratamiento del acero;
 Vidrio templado, tratamiento del vidrio;

Lugares
 Temple, un barrio de Londres;
 Torre del Temple, una fortaleza en París;
 El Temple (Granada), comarca de Granada;

Localidades en EE. UU.
 Temple (Georgia)
 Temple (Maine)
 Temple (Nuevo Hampshire)
 Temple (Oklahoma)
 Temple (Pensilvania)
 Temple (Texas)

Instituciones y organizaciones
 Caballeros templarios u Orden del Temple, orden medieval de carácter religioso y militar nacida en la primera cruzada;
 Universidad del Temple, en Filadelfia;
 Temple Owls, equipo de esta universidad;

Música
 Walter Giardino Temple, banda argentina de heavy metal;
 Temple (banda de rock cristiano)

Personas
 Sir William Temple, estadista y ensayista inglés;
 Shirley Temple, ex-diplomática estadounidense, célebre también por haber sido niña prodigio en la actuación;

Además
 (No confundir con "templanza").
 Técnica de pintura denominada pintura al temple.